La Valise est un film français réalisé par Georges Lautner sorti en 1973.
 La Valise est un court-métrage documentaire réalisé par François Amado en 1989.
 La valise RTL est un jeu radiophonique animé notamment par Fabrice
 La valise, une chanson de Dorothée, sortie tout d'abord en 1982, puis en remix en 2006.
La Valise, une bande dessinée de The NEB studio parue en 2018 aux éditions Akileos.
La Valise, est une nouvelle de l'écrivain russe Sergueï Dovlatov (2001).

Voir aussi